Seseli dulce är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Seseli dulce ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
dulce